Lajos Molnár peut désigner :

  (1857-1905), journaliste hongrois ;
  (1940-), espérantiste hongrois ;
  (1946-2016), écrivain et journaliste hongrois ;
 Lajos Molnár (1946-2015), médecin et homme politique hongrois.